Посёлок Шмидта — посёлок в Новокуйбышевске Самарской области.

География 
Расположен на берегу реки Чапаевка между городами Новокуйбышевск и Чапаевск, в 9 км по прямой на юго-запад от Новокуйбышевска.

История 
Получил название в 1937 году в честь академика Шмидта, организатора дрейфующей станции «Северный полюс-1».

Население 
Постоянное население составляло 83 человека (русские 92 %) в 2002 году, 108 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Новокуйбышевск